Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1988 s-a desfășurat în perioada 17 septembrie - 2 octombrie 1988, la Seul în Coreea de Sud. Au fost 12 probe sportive, în care au participat 441 de concurenți din 81 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud și Republica Democrată Germană. România a câștigat o medalie de argint (Daniel Dumitrescu), clasându-se pe locul 10 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1988